Леони́д Алексе́евич Черевко́ (; ) — белорусский легкоатлет, специалист по метанию диска. Выступал за сборную Белоруссии по лёгкой атлетике в 1993—2004 годах, обладатель серебряной медали Универсиады в Пекине, чемпион Европы среди юниоров, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Биография 
Леонид Черевко родился 21 апреля 1974 года.

Занимался лёгкой атлетикой в Минске под руководством заслуженного тренера Белоруссии Владимира Ивановича Сивцова. Окончил тренерский факультет Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь (1997). Представлял белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1993 года, когда вошёл в состав белорусской национальной сборной и выступил на юниорском европейском первенстве в Сан-Себастьяне, где превзошёл всех соперников в метании диска и завоевал золотую медаль.

В 1996 году удостоен почётного звания «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

В 1997 году впервые стал чемпионом Белоруссии в метании диска (61,08), выступил на чемпионате мира в Афинах (60,06), занял восьмое место на Универсиаде в Сицилии (60,86).

В 1998 году защитил звание чемпиона Белоруссии (61,98), показал 12-й результат на чемпионате Европы в Будапеште (59,13).

В 1999 году отметился выступлением на чемпионате мира в Севилье (61,40).

В марте 2000 года на соревнованиях в Бресте установил свой личный рекорд в метании диска — 65,56 метра, а позднее в том же Бресте вновь стал чемпионом Белоруссии (63,80). Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее — на предварительном квалификационном этапе метнул диск на 58,32 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

После сиднейской Олимпиады Черевко остался действующим спортсменом на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2001 году, будучи студентом, он представлял Белоруссию на Универсиаде в Пекине — с результатом 63,15 завоевал серебряную медаль в метании диска, уступив в финале только эстонцу Александру Таммерту.

В 2002 году в четвёртый раз выиграл чемпионат Белоруссии (60,84), был восьмым на чемпионате Европы в Мюнхене (61,72).

В 2003 году занял 12-е место на чемпионате мира в Париже (61,90).

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах на предварительном квалификационном этапе показал результат 57,98 метра и в финал не вышел. По окончании афинской Олимпиады завершил спортивную карьеру.

Примечания 

Метатели диска Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Легкоатлеты Минска